Borsa kann sich beziehen auf:
 eine Gemeinde in der Slowakei, siehe Borša
 Roger Borsa (* um 1061; † 22. Februar 1111), ab 1085 Herzog von Apulien
 die italienische Börse, „Borsa Italiana“
 den Ort Hrubá Borša in der Slowakei
 Borsa, ungarischer Name der Stadt Borșa in Rumänien
 Gedeon Borsa (* 1923), ungarischer Bibliograf

Siehe auch:
 Borșa (Begriffsklärung)
 Borza